Боржиківка — селище в Україні, Алчевський район Луганська область;
 Боржиківка — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція Дебальцівської дирекції Донецької залізниці.